Liste der Mitglieder des 18. Niedersächsischen Landtages mit Fraktionszugehörigkeit nach der Landtagswahl am 15. Oktober 2017 für die Legislaturperiode 2017 bis 2022. Die konstituierende Sitzung fand am 14. November 2017 statt und wurde durch den Alterspräsidenten Heiner Schönecke (CDU) eröffnet. Die Legislaturperiode endete mit der Konstituierung des 19. Landtags am 8. November 2022.

Für die Landesregierung dieser Legislaturperiode siehe Kabinett Weil II.



Struktur

Präsidium 
 Präsidentin des Niedersächsischen Landtages
 Gabriele Andretta (SPD)
 Vizepräsidenten (gewählt in der 2. Sitzung am 22. November 2017):
 Bernd Busemann (CDU)
 Petra Emmerich-Kopatsch (SPD) (bis 9. November 2021)
 Matthias Möhle (SPD) (ab 9. November 2021)
 Meta Janssen-Kucz (Grüne)
 Frank Oesterhelweg (CDU)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2017 setzte sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionsvorstände

Abgeordnete

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblinks 
 Aktuelle und ausgeschiedene Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages der 18. Wahlperiode
 Webseiten der Fraktionen:
 SPD-Fraktion
 CDU-Fraktion
 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 FDP-Fraktion

Einzelnachweise 

Mitglieder, 18. Wahlperiode
 18